Беза́нт () — простая гербовая фигура, представляющая собой кружок (шар), окрашенный золотом, символизирующий собой деньги, богатство (недр), в широком смысле — тепло, удачу и радость. Иногда этим термином обозначают и серебряные кружки, с обязательным упоминанием об отличии их окраски от принятой по умолчанию.

Термин происходит от названия византийской золотой монеты. В эпоху крестовых походов рыцари-крестоносцы познакомились с византийскими золотыми монетами, и были, вероятно, поражены их высоким качеством и чистотой. После разграбления Константинополя (1204) множество крестоносцев получили солиды в составе богатой добычи. Поскольку это совпало с массовым принятием рыцарских гербов, в них появились безанты. Изображение собственно золотой монеты, а не золотого круга, обычно называют монетой.

Для поля, его части или каймы, усеянных безантами, во французской геральдике используется термин besanté.

Во французской (а следовательно, и в английской) геральдике геральдические круги различных цветов имеет собственные названия и значения, представленные в таблице ниже. В русской геральдике подобные названия не используются.

Литература 
 Арсеньев Ю. В. Геральдика. Лекции, читанные в Московском Археологическом институте в 1907—1908 году. — : ТЕРРА — Книжный клуб, 2001. — 384 с. — С. 41. ISBN 5-275-00257-2

Ссылки 

 Византин, гербовая фигура // Peter Greif`s Simbolarium. Краткая энциклопедия символов.
 Монета, гербовая фигура // Peter Greif`s Simbolarium. Краткая энциклопедия символов.
 Шар, гербовая фигура // Peter Greif`s Simbolarium. Краткая энциклопедия символов.

Простые геральдические фигуры